Trinity Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Trinity Episcopal Church (Mobile, Alabama), NRHP-ID 89002453
 Trinity Episcopal Church (Pine Bluff, Arkansas), NRHP-ID 74000479
 Trinity Episcopal Church (Searcy, Arkansas), NRHP-ID 91001199
 Trinity Episcopal Church (Wilmington, Delaware), NRHP-ID 84000855
 Trinity Episcopal Church (Apalachicola, Florida), NRHP-ID 72000317
 Trinity Episcopal Church (Columbus, Georgia), NRHP-ID 80001205
 Trinity Episcopal Church (Pocatello, Idaho), NRHP-ID 78001045
 Trinity Episcopal Church (Gooding, Idaho), NRHP-ID 82000349
 Trinity Episcopal Church (Wheaton, Illinois), NRHP-ID 78003108
 Trinity Episcopal Church (Fort Wayne, Indiana), NRHP-ID 78000044
 Trinity Episcopal Church (Iowa City, Iowa), NRHP-ID 74000793
 Trinity Episcopal Church (Muscatine, Iowa), NRHP-ID 74000803
 Trinity Episcopal Church (Atchison, Kansas), NRHP-ID 85000692
 Trinity Episcopal Church (Danville, Kentucky), NRHP-ID 77000604
 Trinity Episcopal Church (Owensboro, Kentucky), NRHP-ID 72000530
 Trinity Episcopal Church (Covington, Kentucky), NRHP-ID 82002730
 Trinity Episcopal Church (Cheneyville, Louisiana), NRHP-ID 80001754
 Trinity Episcopal Church (Lewiston, Maine), NRHP-ID 78000159
 Trinity Episcopal Church (Berkshire County, Massachusetts), NRHP-ID 96000363
 Trinity Episcopal Church (Middlesex County, Massachusetts), NRHP-ID 95000660
 Trinity Episcopal Church (Caro, Michigan), NRHP-ID 75000961
 Trinity Episcopal Church (Detroit, Michigan), NRHP-ID 80001929
 Trinity Episcopal Church (Litchfield, Minnesota), NRHP-ID 75000996
 Trinity Episcopal Church (St. Charles, Minnesota), NRHP-ID 84001726
 Trinity Episcopal Church (Stockton, Minnesota), NRHP-ID 84001727
 Trinity Episcopal Church (Kirksville, Missouri), NRHP-ID 07001338
 Trinity Episcopal Church (Independence, Missouri), NRHP-ID 79001366
 Trinity Episcopal Church (Woodbridge Township, New Jersey), NRHP-ID 04000431
 Trinity Episcopal Church (Claverack, New York), NRHP-ID 97000948
 Trinity Episcopal Church (Buffalo, New York), NRHP-ID 08000100
 Trinity Episcopal Church (Ashland, New York), NRHP-ID 96001438
 Trinity Episcopal Church (Potsdam, New York), NRHP-ID 03000032
 Trinity Episcopal Church (Mount Airy, North Carolina), NRHP-ID 86000031
 Trinity Episcopal Church (Columbus, Ohio), NRHP-ID 76001427
 Trinity Episcopal Church (Toledo, Ohio), NRHP-ID 83004317
 Trinity Episcopal Church (McArthur, Ohio), NRHP-ID 76001540
 Trinity Episcopal Church (Bend, Oregon), NRHP-ID 93000915
 Trinity Episcopal Church (Ashland, Oregon), NRHP-ID 84003015
 Trinity Episcopal Church (Edisto Island, South Carolina), NRHP-ID 71000759
 Trinity Episcopal Church (Columbia, South Carolina), NRHP-ID 71000805
 Trinity Episcopal Church (Groton, South Dakota), NRHP-ID 83003003
 Trinity Episcopal Church (Winchester, Tennessee), NRHP-ID 80003796
 Trinity Episcopal Church (Portsmouth, Virginia), NRHP-ID 73002219
 Trinity Episcopal Church (Staunton, Virginia), NRHP-ID 72001532

Siehe auch:
 Trinity Episcopal Church Complex
 Trinity Memorial Episcopal Church
 Trinity Methodist Episcopal Church
 Trinity Protestant Episcopal Church
 Trinity Episcopal Church (Santa Barbara)